Le nom de Stokes Bay est porté par deux baies dans le monde anglo-saxon :
 Stokes Bay dans le Hampshire au Royaume-Uni ;
 Stokes Bay en Australie-Méridionale.